Johann Stalhoet ist der Name folgender Personen:

 Johann Stalhoet († 1540), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Stalhoet († 1575), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck